Tore André Flo  (Stryn, 1973. június 15. –) norvég válogatott labdarúgó, edző.

Pályafutása
Flo pályafutását a helyi amatőr klubnál, a Stryn-nél kezdte. 1993-ban igazolt a Sogndal-hoz, ahol együtt játszott testvéreivel, Jostein-nel és Jarle-val. Mikor a csapat 1994-ben kiesett a norvég élvonalból, Flo a Tromsø csapatához igazolt.

A Tromsø-nál az 1995-ös szezonban 18 gólt szerzett és a csapat gólkirálya lett. Teljesítménye eredményeként bemutatkozhatott a norvég válogatottban. 1996-ban lett a Brann játékosa. A csapatban eltöltött évei alatt 28 gólt szerzett, és Norvégia legjobb támadói közé lépett. Az 1997-es szezonban ennek ellenére nem aratott sikert a Brann szurkolói között, mivel az angol Chelsea vitatott körülmények között leigazolta. Utolsó mérkőzésén a Brann csapatában mesterhármast szerzett. Flo viszonylag alacsony áron, 300 000 fontért igazolt a Chelsea-hez 1997 nyarán.

Játékos Statisztikái

Sikerei, díjai 
 Chelsea
Angol kupa: 1999–2000
Angol ligakupa: 1997–98
Angol szuperkupa: 2000
Kupagyőztesek Európa-kupája: 1997–98
UEFA-szuperkupa: 1998

 Rangers
Skót kupa: 2001–02
Skót ligakupa: 2001–02

További információk

1973-ban született személyek
Norvég labdarúgók
Norvég labdarúgóedzők
Labdarúgócsatárok
A Chelsea labdarúgói
A Rangers labdarúgói
A Leeds United labdarúgói
A Sogndal labdarúgói
A Tromsø labdarúgói
A Brann labdarúgói
A Sunderland labdarúgói
Az AC Siena labdarúgói
A Vålerenga labdarúgói
A Milton Keynes Dons labdarúgói
A Premier League labdarúgói
Az English Football League labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
A Serie A labdarúgói
Az 1998-as világbajnokság labdarúgói
A 2000-es Európa-bajnokság labdarúgói
Angol Ligakupa-győztes labdarúgók
FA-kupa győztes labdarúgók
KEK-győztes labdarúgók
Élő személyek